Elsinore heißen:

 Helsingør, Dänemark (englischer Name)
 Elsinore (Alberta), Kanada
 Elsinore (Kalifornien), Vereinigten Staaten
 Elsinore (Kentucky), Vereinigten Staaten
 Elsinore (New York), Vereinigten Staaten
 Elsinore (Utah), Vereinigten Staaten
 Lake Elsinore, See in den Vereinigten Staaten

im NRHP gelistete Objekte:
 Elsinore Arch, in Cincinnati, Ohio, ID-Nr. 80003052
 Elsinore Sugar Factory, in Elsinore, Utah, ID-Nr. 80003959
 Elsinore Theater, in Salem, Oregon, ID-Nr. 91001575
 Elsinore White Rock Schoolhouse, in Elsinore, Utah, ID-Nr. 78002692